Liga mistrů UEFA, ročník 2005/06 byl 51. ročníkem klubové soutěže pro nejlepší týmy evropských národních lig. Finále se odehrálo 17. května 2006 na francouzském stadionu Stade de France.

1. předkolo 

|}

2. předkolo 

|}

3. předkolo 
Poražené týmy nastoupily v 1. kole Poháru UEFA.

|}

Základní skupiny 
Týmy ze 3. míst jednotlivých skupin nastoupily ve 3. kole Poháru UEFA.

Skupina A 

1. kolo, 14. 9. 2005
 Bruggy – Juventus 1:2 (0:0)
85. Yulu-Matondo – 66. Nedvěd, 75. Trezeguet
 Rapid – Bayern 0:1 (0:0)
60. Guerrero

2. kolo, 27. 9. 2005
 Juventus – Rapid 3:0 (1:0)
27. Trezeguet, 81. Mutu, 85. Ibrahimovič
 Bayern – Bruggy 1:0 (1:0)
32. Demichelis

3. kolo, 18. 10. 2005
 Bayern – Juventus 2:1 (2:0)
32. Deisler, 39. Demichelis – 90. Ibrahimovič
 Rapid – Bruggy 0:1 (0:0)75. Balaban4. kolo, 2. 11. 2005
 Juventus – Bayern 2:1 (0:0)62. a 85. Trezeguet – 66. Deisler Bruggy – Rapid 3:2 (2:1)9. Portillo, 25. Balaban, 63. Verheyen – 1. Kincl, 81. Hofmann5. kolo, 22. 11. 2005
 Bayern – Rapid 4:0 (1:0)21. Deisler, 54. Karimi, 72. a 77. Makaay Juventus – Bruggy 1:0 (0:0)80. Del Piero6. kolo, 7. 12. 2005
 Rapid – Juventus 1:3 (0:3)52. Kincl – 35. a 45. Del Piero, 42. Ibrahimovič Brugge – Bayern 1:1 (1:1)32. Portillo – 21. Pizarro Skupina B 

1. kolo, 14. 9. 2005
 Arsenal – Thun 2:1 (0:0)51. Gilberto Silva, 92. Bergkamp – 53. Ferreira Sparta – Ajax 1:1 (0:0)66. Matušovič – 91. Sneijder2. kolo, 27. 9. 2005
 Thun – Sparta 1:0 (0:0)89. Hodžič Ajax – Arsenal 1:2 (0:1)71. Rosenberg – 2. Ljungberg, 69. Pires (pen.)3. kolo, 18. 10. 2005
 Ajax – Thun 2:0 (1:0)36. a 55. Ioannis Anastasiou Sparta – Arsenal 0:2 (0:1)21. a 74. Henry4. kolo, 2. 11. 2005
 Thun – Ajax 2:4 (0:1)56. Lustrinelli, 74. Pimenta – 27. Sneijder, 63. Anastasiou, 90+. de Jong, 90+. Boukhari Arsenal – Sparta 3:0 (1:0)23. Henry, 82. a 86. van Persie5. kolo, 22. 11. 2005
 Ajax – Sparta 2:1 (0:0)68. a 89. de Jong – 90. Petráš Thun – Arsenal 0:1 (0:0)88. Pires (pen.)6. kolo, 7. 12. 2005
 Sparta – Thun 0:0
 Arsenal – Ajax 0:0

 Skupina C 

O pořadí na 2. a 3. místě rozhodla lepší bilance Brém ve vzájemných zápasech.

1, kolo, 14. 9. 2005
 Werder – Barcelona 0:2 (0:1)13. Deco, 76. Ronaldinho (pen.) Udinese – Panathinaikos 3:0 (1:0)28., 73. a 76. Iaquinta2. kolo, 27. 9. 2005
 Barcelona – Udinese 4:1 (3:1)13., 32. a 90. Ronaldinho (3. z pen.), 41. Deco – 24. Felipe Panathinaikos – Werder 2:1 (2:1)5. González (pen.), 8. Mantzios 2:0 – 41. Klose3. kolo, 18. 10. 2005
 Panathinaikos – Barcelona 0:0
 Udinese – Werder 1:1 (0:0)86. Di Natale – 64. Felipe (vl.)4. kolo, 2. 11. 2005
 Barcelona – Panathinaikos 5:0 (4:0)1. van Bommel, 14., 40. a 65. Eto'o, 34. Messi Werder – Udinese 4:3 (2:0)15. Klose, 24. Baumann, 51. a 67. Micoud – 54. a 57. Di Natale, 60. Schulz (vl.)5. kolo, 22. 11. 2005
 Panathinaikos – Udinese 1:2 (1:0)45+. Charalambides – 81. Iaquinta, 83. Candela Barcelona – Werder 3:1 (2:1)14. Gabri, 26. Ronaldinho, 71. Larsson – 22. Borowski (pen.)6. kolo, 7. 12. 2005
 Udinese – Barcelona 0:2 (0:0)85. Ezquerro, 90. Iniesta Werder – Panathinaikos 5:1 (3:0)2. Micoud (pen.), 28. a 31. Valdez, 51. Klose, 90+. Frings – 53. Morris Skupina D 

O pořadí na 3. a 4. místě rozhodla lepší bilance Lille ve vzájemných zápasech.

1. kolo, 14. 9. 2005
 Benfica – Lille 1:0 (0:0)92. Miccoli Villarreal – Manchester 0:0

2. kolo, 27. 9. 2005
 Lille – Villarreal 0:0
 Manchester – Benfica 2:1 (1:0)39. Giggs, 85. Van Nistelrooy – 59. Simão3. kolo, 18. 10. 2005
 Manchester – Lille 0:0
 Villarreal – Benfica 1:1 (0:0)72. Riquelme (pen.) – 77. Fernandes4. kolo, 2. 11. 2005
 Lille – Manchester 1:0 (1:0)38. Acimovic Benfica – Villarreal 0:1 (0:0)81. Senna5. kolo, 22. 11. 2005
 Manchester – Villarreal 0:0
 Lille – Benfica 0:0

6. kolo, 7. 12. 2005
 Villarreal – Lille 1:0 (0:0)67. Guayre Benfica – Manchester 2:1 (2:1)16. Mauricio, 34. Beto – 6. Scholes Skupina E 

1. kolo, 13. 9. 2005
 AC Milán – Fenerbahçe 3:1 (1:0)18. a 86. Kaká, 89. Ševčenko 3:1 – 63. Alex (pen.) PSV – Schalke 1:0 (1:0)33. Vennegoor of Hesselink2. kolo, 28. 9. 2005
 Schalke – AC Milán 2:2 (1:1)3. Larsen, 70. Hamit Altintop – 1. Seedorf, 59. Ševčenko Fenerbahçe – PSV 3:0 (1:0)40. a 68. Alex (2. z pen.), 90+. Appiah3. kolo, 19. 10. 2005
 Fenerbahçe – Schalke 3:3 (1:0)14. Luciano, 73. Nobre, 79. Appiah – 59. a 62. Lincoln, 77. Kuranyi AC Milán – PSV 0:0

4. kolo, 1. 11. 2005
 Schalke – Fenerbahçe 2:0 (1:0)32. Kuranyi, 90+. Ebbe Sand PSV – AC Milán 1:0 (1:0)12. Farfán5. kolo, 23. 11. 2005
 Fenerbahçe – AC Milán 0:4 (0:1)16., 52., 70. a 76. Ševčenko Schalke – PSV 3:0 (1:0)18., 72. a 79. Kobiashvili (1. a 3. pen.)6. kolo, 6. 12. 2005
 AC Milán – Schalke 3:2 (1:1)42. Pirlo, 52. a 60. Kaká – 44. Poulsen, 66. Lincoln PSV – Fenerbahçe 2:0 (1:0)14. Cocu, 85. Farfán Skupina F 

O pořadí na 3. a 4. místě rozhodla lepší bilance Rosenborgu ve vzájemných zápasech.

1. kolo, 13. 9. 2005
 Lyon – Real 3:0 (3:0)21. Carew, 26. Juninho Pernambucano, 31. Wiltord Olympiakos – Rosenborg 1:3 (1:1)19. Lago (vl.) – 43. Skjelbreid, 49. Mavrogenidis (vl.), 94. Storflor 1:32. kolo, 28. 9. 2005
 Rosenborg – Lyon 0:1 (0:1)45. Cris Real – Olympiakos 2:1 (1:0)9. Raúl, 87. Soldado – 48. Kafes3. kolo, 19. 10. 2005
 Real – Rosenborg 4:1 (0:1)48. Woodgate, 52. Raúl, 68. Helguera, 82. Beckham – 40. Strand Lyon – Olympiakos 2:1 (1:0)4. Juninho, 89. Govou – 84. Kafes4. kolo, 1. 11. 2005
 Rosenborg – Real 0:2 (0:2)26. Dorsin (vl.), 41. Guti Olympiakos – Lyon 1:4 (1:2)3. Babangida – 41. Juninho, 44. Carew, 55. Diarra, 57. Carew5. kolo, 23. 11. 2005
 Real – Lyon 1:1 (1:0)41. Guti – 72. Carew Rosenborg – Olympiakos 1:1 (0:1)88. Helstad – 25. Rivaldo6. kolo, 6. 12. 2005
 Lyon – Rosenborg 2:1 (1:0) 33. Benzema, 90+. Fred – 68. Braaten Olympiakos – Real 2:1 (0:1)50. Bulut, 87. Rivaldo – 7. Ramos Skupina G 

1. kolo, 13. 9. 2005
 Chelsea – Anderlecht 1:0 (1:0)19. Lampard Betis – Liverpool 1:2 (0:2)52. Arzu – 2. Sinama-Pongolle, 14. Luis García2. kolo, 28. 9. 2005
 Liverpool – Chelsea 0:0
 Anderlecht – Betis 0:1 (0:0)69. Oliveira3. kolo, 19. 10. 2005
 Anderlecht – Liverpool 0:1 (0:1)20. Cissé Chelsea – Betis 4:0 (2:0)24. Drogba, 44. Carvalho, 59. Cole, 64. Crespo4. kolo, 1. 11. 2005
 Liverpool – Anderlecht 3:0 (1:0)34. Morientes, 61. Luis García, 89. Cissé Betis – Chelsea 1:0 (1:0)28. Dani5. kolo, 23. 11. 2005
 Liverpool – Betis 0:0
 Anderlecht – Chelsea 0:2 {0:2)8. Crespo 8, 15. Carvalho6. kolo, 6. 12. 2005
 Chelsea – Liverpool 0:0
 Betis – Anderlecht 0:1 (0:1)44. Kompany Skupina H 

1. kolo, 13. 9. 2005
 Artmedia – Inter 0:1 (0:1)17. Cruz Rangers – FC Porto 3:2 (1:0)35. Løvenkrands, 58. Pršo, 85. Kyrgiakos – 47. a 71. Pepe2. kolo, 28. 9. 2005
 Inter – Rangers 1:0 (0:0)49. Pizzaro FC Porto – Artmedia 2:3 (2:1)32. Lucho Gonzalez, 39. Diego – 45. Petráš, 54. Kozák, 74. Borbély3. kolo, 19. 10. 2005
 FC Porto – Inter 2:0 (2:0)22. Materazzi (vl.), 35. McCarthy Rangers – Artmedia 0:0

4. kolo, 1. 11. 2005
 Inter – FC Porto 2:1 (0:1)75. a 82. Cruz (1. z pen.) – 16. Hugo Almeida Artmedia – Rangers 2:2 (1:2)8. Borbély, 59. Kozák – 3. Pršo, 44. Thompson5. kolo, 23. 11. 2005
 FC Porto – Rangers 1:1 (0:0)60. López – 83. McCormack Inter – Artmedia 4:0 (2:0)28. Figo, 41., 59. a 74. Adriano6. kolo, 6. 12. 2005
 Artmedia – FC Porto 0:0
 Rangers – Inter 1:1 (1:1)38. Løvenkrands – 30. Adriano''

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Odkazy

Externí odkazy 
 
 UEFA European Competitions 2005-06 na RSSSF.com

2005–6
Fotbal v roce 2005
Fotbal v roce 2006
Fotbal v Evropě v roce 2006